Krzysztof Eydziatowicz (1897-1961), dziennikarz, oficer Wojska Polskiego
 Ludwik Eydziatowicz (1870-1918), przedsiębiorca, oficer legionowy
 Stanisław Eydziatowicz, urzędnik ziemski na przełomie XVII/XVIII wieku
 Tadeusz Antoni Eydziatowicz, pisarz ziemski smoleński